KMY steht für:
 Moser Bay Seaplane Base (IATA-Flughafencode), Wasserflugzeugstation in Moser Bay, Kodiak Island Borough, Alaska

KMY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Myślenicki in der Woiwodschaft Kleinpolen

kmy steht für:
 Koma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache im Kamerun

KMY